ЕЕА:

 Единый европейский акт
 Европейская еврейская ассоциация
 Единая европейская армия — предлагаемая общая армия ЕС ()

См. также 
 EEA (латинский)